Josep Vicent Camps Paricio (Xirivella, 17 de març de 1958) és un rapsode i poeta valencià.

Referències 

 https://www.tornaveu.cat/entrevista/3189/vicent-camps-la-paraula-pot-contribuir-a-canviar-el-mon Tornaveu. Entrevista 2017.
 https://96milmotsmes.wordpress.com/2012/02/21/vicent-camps-o-el-rapsode-que-encanta/ 96milmotsmés. Febrer 2012.
 https://www.xirivella.es/serveis_municipals-2/arxiu_i_biblioteques/seccio_local/material-audiovisual-seccio-local/ Ajuntament de Xirivella, material audiovisual.

Xirivellers
Poetes valencians